Polewaja () ist der Name russischer Orte:
 Polewaja (Brjansk), Dorf im Oblast Brjansk
 Polewaja (Kostroma), Dorf im Oblast Kostroma
 Polewaja (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Polewaja (Joschkar-Ola), Dorf im Mari El
 Polewaja (Perm), Dorf im Region Perm
 Polewaja (Saratow), Dorf im Oblast Saratow
 Polewaja (Twer), Dorf im Oblast Twer
 Polewaja (Tula), Dorf im Oblast Tula
 Polewaja (Wladimir), Dorf im Oblast Wladimir

Polewaja ist der Name mehrerer Flüsse:
 Polewaja (Finnischer Meerbusen), Fluss in Finnland und Russland 
 Polewaja (Instrutsch), Fluss in Russland